Сергей Витальевич Кулагин (8 сентября 1952, Атбасар, Акмолинская область) — казахстанский государственный деятель.

Биография 
Родился 8 сентября 1952 года в городе Атбасар Акмолинской области.

Трудовую деятельность начал в 1966 году рабочим отделения № 1 совхоза имени Николаева Астраханского района Целиноградской области.

В 1969 году поступил в Целиноградский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1975 году по специальности «инженер-механик». Вернулся в родной совхоз и начал работу в должности инженера по эксплуатации МРП, затем главным инженером совхоза.

С февраля 1980 по октябрь 1981 года — управляющий производственным объединением «Райсельхозтехника» Астраханского района Целиноградской области.

В 1981 году назначен директором совхоза «Кзылжарский», в должности которого проработал до октября 1984 года.

С 1984 по 1985 — председатель исполкома Алексеевского районного Совета народных депутатов Целиноградской области.

С 1985 по 1986 — первый секретарь Алексеевского райкома Компартии Казахстана Целиноградской области.

С 1986 по 1990 — первый заместитель председателя Целиноградского облисполкома, председатель областного агропромышленного комитета.

В 1988 году окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу по специальности «специалист в области партийного и советского строительства».

В августе 1990 года занял пост первого заместителя Тургайского областного Совета народных депутатов.

С февраля 1992 года — глава Тургайской областной администрации.

В июне 1993 года назначен заместителем Премьер-министра Республики Казахстан с совмещением должности министра сельского хозяйства (с июня 1993 по июнь 1994).

В ноябре 1994 назначен президентом Международного фонда «Интеграция — Целина» (г. Акмола). В этой должности проработал до января 1998 года, когда был вновь назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

С сентября 1998 — аким Акмолинской области.

Кандидат политических наук (2001), тема диссертации: «Эволюция концепции евразийства и перспективы ее реализации в международном сотрудничестве на постсоветском пространстве».

С марта 2004 по январь 2012 — аким Костанайской области.

20 января 2012 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Республики Казахстан.

3 сентября 2013 года — глава комитета по природопользованию и развитию сельских территорий.

27 мая 2014 года — 12 марта 2017 года занимал должность акима Акмолинской области.

Скандал с фреской «Вход Господня в Иерусалим» 
На фреске «Вход Господня в Иерусалим» в новом Иоанно-Богословском кафедральном соборе города Рудного в толпе встречающих Иисуса Христа обнаружен Сергей Кулагин. Иконописцы из Палеха выполнили пожелание заказчиков (корпоративного фонда «ENRC-Комек» и АО «ССГПО»), и аккуратно вставили фигуру госчиновника промеж остальных персонажей. В отличие от обычных ликующих иерусалимцев лицо Кулагина гладко выбрито, не отражает никаких эмоций и смотрит на зрителя.

Скандал с Театральной группой в Акмолинской области 
29 августа 2015 года, акимы Акмолинской области Сергей Кулагин, Костанайской области Нуралы Садуакасов и Северо-Казахстанской области Ерик Султанов устроили для себя театральное представление с приглашением труппы артистов акмолинского казахского музыкально-драматического театра им. Ш.Хусаинова. Действие происходило в сауне в поселке Зеренда Акмолинской области. Акимы наслаждались «высоким искусством» завернувшись в махровые халаты. Представление было костюмированным. Театральной труппе, состоящей из 15-ти человек, за работу никто не заплатил.

8 сентября 2015 года брат одной из артисток, узнав о произошедшем, возмутившись, сообщил о настоящем факте информационным агентствам Казахстана.

Зарплата 
В августе 2016 года всем акиматам были разосланы запросы с просьбой обнародовать оклады первых руководителей. Аким Акмолинской области Сергей Кулагин указал только название закона, согласно которому получают зарплату работники госорганов

Награды 
 Орден Отан (2009)
 Орден «Барыс» II степени (2004)
 Орден «Барыс» III степени (1999)
 Орден Дружбы (12 декабря 2004 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
 Медаль «За трудовое отличие» (1978)
 Медаль «За освоение целинных и залежных земель» (1984)
 Медаль Астана (1998)
 Юбилейная Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Юбилейная Медаль «50 лет Целине» (2004)
 Юбилейная медаль «10 лет Астане» (2008)
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Юбилейная медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (4 февраля 2004 года, Украина) — за весомый вклад в укрепление сотрудничества в отрасли сельского хозяйства, содействие в поставке продовольственного зерна в Украине и по случаю 50-летия с начала освоения целинных и залежных земель
 Медаль «За вклад в развитие космонавтики» (Российская Федерация) (2004)
 Нагрудный знак «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне» (2002)
 Нагрудный знак «Почётный работник образования Республики Казахстан» (2002)
 Почётный знак Министерства культуры, информации и спорта и Государственного фонда поддержки культуры и искусства в Республике Казахстан «Мәдениет қайраткері» (Деятель культуры) (2003)
 Орден «За заслуги» (2020, Казахстанский митрополичий округ)

Примечания

Ссылки 
 Экс-аким Костанайской области Кулагин назначен сенатором
 Акимы трех областей слушали в сауне артистов, завернувшись в халаты
 Гостей акима Акмолинской области в сауне развлекала целая театральная труппа

Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Депутаты Целиноградского областного совета
Главы Тургайской области
Акимы Акмолинской области
Акимы Костанайской области
Министры сельского хозяйства Казахстана
Директора совхозов
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели районных исполкомов Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Депутаты Тургайского областного совета
Почётные граждане Кокшетау